Deux imams chiites ont porté le nom de Muhammad al taqî, (arabe : التقي [at-Taqîy], le saint, le pieux) 
Muhammad ibn Ali al taqi dit al-Jawâd, le « généreux », (, ) est le neuvième imam duodécimain et alaouite.
Ahmad ibn `Abd Allah dit Muhammad al taqî mort vers 840, est un imam caché ismaélien.

de:Muhammad al-Taqi
en:Muhammad al-Taqi